Tecajete, que significa "hornillo" en náhuatl, puede referirse a:

 Santa María Tecajete, un poblado y una ex hacienda en el municipio de Zempoala (Hidalgo, México);

 Tecajete (Hidalgo), un cerro en ubicado en dicho pueblo;

 el Parque Estatal Cerro El Tecajete, que rodea el cerro anterior;

 Tecajete (Puebla), un cerro en el municipio de San Jerónimo Tecuanipan (Puebla, México); o

 Tecajete (Veracruz), un cerro en el municipio de Ixhuatlán de Madero (Veracruz, México).